Due unità della Royal Canadian Navy hanno portato il nome di HMCS Huron:

 – cacciatorpediniere della classe Tribal, varato nel 1942 e radiato nel 1963
 – cacciatorpediniere della classe Iroquois, varato nel 1971 e radiato nel 2005